L'expression  , qui signifie en anglais « noir et blanc », peut désigner :

Entreprise 

 , distillerie de whisky fondée en 1884 et depuis rachetée par le groupe Guinness ; Publicité montrant un couple de terriers écossais (Scottish terrier) noir et blanc.
 Black & White, le blend de la distillerie homonyme, réalisé principalement avec des malts des Highlands (Dalwhinnie, Clynelish, Glendullan) dont l'âge moyen est de 12 à 15 ans ;

Jeux vidéo 

 Black and White, jeu vidéo développé par Lionhead Studios en 2001 et ses suites :
 Black and White : L'Île aux créatures sorti en 2002,
 Black and White 2 sorti en 2005,
 Black and White 2 : Le Combat des dieux sorti en 2006 ;
 Pokémon Noir et Blanc, jeu vidéo sorti sur Nintendo DS.

Littérature

Livre 

 , livre de Shiva Naipaul publié en 1980, à propos du massacre de .
 , livre de David Macaulay publié en 1990 ,

Roman 

 , roman de Dani Shapiro publié en 2007.
 , roman de super-héros de Jackie Kessler et Caitlin Kittredge publié en 2009 ;

Périodique 

 , magazine australien d'art et de pop culture publié de 1992 à 2007 ;

 , magazine britannique hebdomadaire publié de 1891 à 1912 ;
 , journal de l'école  ;
 , magazine sur Michael Jackson ;

Radio 

 , dramatique radio basé sur la série télévisée Doctor Who.

Télévision 

 Black and White, téléfilm américain réalisé par Yuri Zeltser en 1999 avec Gina Gershon ;
  (痞子英雄), série télévisée taïwanaise diffusée du  au .
 Black and White, série télévisée française diffusée en

Cinéma 

 , film américain de Dell Henderson en 1913 ;
 , court métrage d'animation soviétique d'Ivan Ivanov-Vano et  sorti en 1932 ;
 , film américain de James Toback en 1999 ;
 , film australien de  sorti en 2002 ;
 , film indien de Subhash Ghai sorti en 2008 ;
 , titre anglais de Bianco e nero, film italien de Cristina Comencini sorti en 2008 ;
 , titre anglais de , film turc d'Ahmet Boyacıoğlu sorti en 2010 ;
 Black or White, film américain de Mike Binder sorti en 2014.

Musique

Maison de disque 

 , maison de disques des années 1940 et 1950 acquise par Capitol Records.

Chanson 

 , chanson écrite en 1954 par  et Earl Robinson dont la version la plus célèbre est celle de Three Dog Night sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Todd Rundgren présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson d' présente sur l'album Shabooh Shoobah sorti en  ;
 , chanson de Jackson Browne présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sarah McLachlan présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Black and White, chanson du groupe AAA présente sur l'album  sorti le  ;
 , titre anglais de Crno i belo, chanson de la chanteuse macédonienne Kaliopi qui représente la Macédoine au Concours Eurovision de la chanson 2012.
 Black and White, chanson de Niall Horan (2020)

Album 

 The Black and White Album, album des Hives sorti le  ;
 , album d'Imani Coppola sorti le  ;

 Black and White 050505, album des Simple Minds sorti le  ;

 , compilation d'Ewan MacColl sorti le  ;

 , bande son sortie le  pour le film  ;

 , album de Tony Joe White sorti en 1969 ;
 , album des  sorti le  ;
 , album des  sorti en  ;
 , album de Janie Fricke sorti en  ;
 , album de BoDeans sorti le  ;
 , EP de  sorti le  ;
 , album de Maine sorti le  ;
 , album de John's Children sorti le  ;
 , album de G.NA sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Voir aussi 
 Noir et blanc 
 White and Black, un documentaire canadien réalisé par Jean-François Méan en 2010.